Албена Ставрева Јанева (; Велико Трново, 16. маја 1968) бугарска је позоришна, телевизијска и филмска глумица.

Глуму је дипломирала на Националној академији за позоришну и филмску уметност, 1990. године, у класи Николаја Лутсканова, Маргарите Младенове и Здравка Миткова.

Улоге

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="5" | 1990-е
|-
| 1988. || || -{А сега накъде?}- || || 
|-
| 1993. || || -{Сирна неделя}- || Вера || 
|-
| 1994. || || -{Голгота}- || || 
|-
| 1995. || Подземље|| || девојка из тунела || 
|-
| 1995. || || -{Ангели на отпад}- || Ангелина || 
|-
| 1996. || || -{Ακρόπολη}- || || 
|-
| 1996. || || -{Дневникът на един луд}- || || 
|-
| 1996. || Била једном једна земља || || девојка из тунела ||
|-
| 1998. || Лајање на звезде || || Оливера Докић ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="5" | 2000-е
|-
| 2002. || || -{Papa Giovanni - Ioannes XXIII}- || Суорина Томазино ||
|-
| 2004. || || -{Без семейна прилика}- || ||
|-
| 2005. || || -{Un amour à taire}- || г-ђа Бенаим ||
|-
| 2006. || || -{Маймуни през зимата}- || сестра ||
|-
| 2007. || || -{А днес накъде?}- || ||
|-
| 2008. || || -{Преследвачът}- || Марија ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="5" | 2010-е
|-
| 2014. || Балканска мафија || -{Под прикритие}- || ||
|-
| 2014. || || -{Autómata}- || жена клијента ||
|-
| 2016. || || -{Столичани в повече}- || ||
|-
| 2018. || || -{Away from the shore}- || ||
|}

Спољашње везе 
 
 

Рођени 1968.
Бугарски глумци